

Cinema 
 Celebration – film del 2007 diretto da John Crowley

Geografia 
 Celebration – città Disney della Contea di Osceola, Florida (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Celebration – gruppo musicale statunitense della 4AD
 Celebration – album della Premiata Forneria Marconi del 1976
 Celebration – singolo dei Kool & the Gang del 1980, dall'album Celebrate!
 Celebration – album dei Simple Minds del 1982
 Celebration – singolo di Kylie Minogue del 1992 (cover del brano omonimo dei Kool & the Gang), dall'album Greatest Hits
 Celebration – singolo dei Fun Factory del 1995
 Celebration – album di DJ BoBo del 2002
 Celebration – album dei The Skatalites del 2002
 Celebration – album di Emiko Shiratori del 2003
 Celebration – album dei Celebration del 2006
 Celebration – album di Madonna del 2009
 Celebration – singolo di Madonna del 2009, dall'album omonimo
 Celebration – album di Uriah Heep del 2009
 Celebration – singolo di The Game del 2012

Teatro 
 Anniversario (Celebration) – opera teatrale di Harold Pinter del 1999

Televisione 
 Celebration – programma televisivo di Rai 1 del 2017